Ростислав Машин:
 Машин, Ростислав Александрович — Георгиевский кавалер; сотник; 19 февраля 1876
 Машин, Ростислав Григорьевич — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 8854; 1 февраля 1852.